Петршвальд (, , ) — город на северо-востоке Чехии, в районе Карвина Моравскосилезского края. Расположен вблизи границы с Польшей, на высоте 265 м над уровнем моря. Площадь составляет 12,63 км².

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1305 году. Росту и развитию города способствовало открытие в районе Петршвальда шахт каменного угля в 1830-е гг. На 1869 год население составляло 2503 человека, а по австрийской переписи 1910 года — уже 7352 человека. По данным на 1930 год в Петршвальде проживало 10 275 человек, начиная с 1960-х гг. население города быстро сокращается. Добыча угля в районе города была полностью прекращена в 1998 году.

Население 

по данным на 2010 год большинство — чехи. Другие национальности представлены словаками (4 %), моравами (1,4 %), поляками (1,4 %) и силезцами (0,4 %).

Города-побратимы 
  Струмень, Польша

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Моравскосилезского края